Tennō (天皇), l'empereur du Japon.
Tenno, une rivière au Japon traversant l'île d'Honshū.
 Tenno, une commune italienne située dans la province autonome de Trente.